La Promozione dal 2015/16 è il settimo livello della pallacanestro maschile in Italia.

Le squadre promosse vengono ammesse alla Serie D. Le squadre retrocesse finiscono nel campionato di Prima Divisione. Questo livello funge da ultimo livello nei comitati regionali di queste regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria. In Basilicata e Molise rappresenta anche l'unico campionato regionale.

Promozione maschile